37-й выпуск  Гент — Вевельгем — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии прошёл 9 апреля 1975 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Фредди Мартенс из команды Carpenter-Confortluxe-Flandria.

Маршрут

Ход гонки 
Трасса в этот пасмурный день была мокрой, на обочинах местами лежал снег. Отмечалось, что подъём на Kemmelberg был достаточно грязным.

На финиш в Вевельгеме прибыла группа из десяти гонщиков, в том числе восемь бельгийцев. В заключительном спринте Фредди Мартенс опередил своих соотечественников Франса Вербека и Рика ван Линдена и выиграл гонку. Всего вошли в классификацию 31 гонщик из 151 стартовавших.

Результаты

Примечания 

Гент — Вевельгем
1975 год в велоспорте